Сере́нж-е-Нель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 284,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серенж-е-Нель на сайті французького Національного інституту географії
 Серенж-е-Нель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серенж-е-Нель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серенж-е-Нель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена